Franciaország
Saint-Arnoult, település Calvados megyében
Saint-Arnoult, település Loir-et-Cher megyében
Saint-Arnoult, település Oise megyében
Saint-Arnoult, település Seine-Maritime megyében